Występy Polonii Bytom w krajowych rozgrywkach w piłce nożnej.

Klub w rozgrywkach ligowych

Pierwsza drużyna

Druga drużyna

Przypisy 

Polonia Bytom
Polskie kluby w rozgrywkach w piłce nożnej